8-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 16 серпня до 9 вересня 1933 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Посилання 

 Сергей Воронков - «Зеркало для наркома» (на ChessPro.ru) 
 8rd USSR Championship, Leningrad 1933
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1933 у шахах‎
Серпень 1933
Вересень 1933